Кубок Развития (официальное название — Международный юношеский турнир на призы Ассоциации «Белорусская Федерация Футбола» и Минского городского исполнительного комитета «Кубок Развития») — ежегодный январский турнир для юношеских национальных команд по футболу (сборные до 17 лет).

История 
Первый турнир был организован в 2005 году в Минске. В соревнованиях участвовали 6 команд: 2 сборные Белоруссии и 4 зарубежные сборные. С 2008 по 2014 в турнире принимали участие 8 команд. В 2015 году в турнире участвовали 12 команд. С 2014 года спонсором турнира стал Банк Развития, в честь которого был назван турнир.

Результаты турниров

Победители 

<div id="1_1">1 Включая достижения «младшей» сборной.
<div id="1_2">2 Включая достижения сборной Сербии и Черногории.

Участники турнира 
За всю историю Кубка Развития в нём приняло участие 26 команд (не считая команд Белоруссии). Чаще всего в турнире играли юноши из Литвы (15 раз), Молдавии, России и Украины (12 раз).

Список приглашённых команд, которые участвовали в Кубке Развития

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской Федерации Футбола
 Статистика турнира на teams.by

Кубок Развития